On/Off Keying, forma més simple de la modulació per desplaçament d'amplitud, en telecomunicació
 Ook! també és el nom d'un llenguatge de programació esotèric